Сави́цкий (Сави́цкая) (, , ) — белорусская, польская, украинская и русская фамилия. Известные носители:

Известные носители

А 
 
 
 Савицкий, Анатолий Фёдорович (1917—?) — советский футболист и тренер.
 
 Савицкий, Антон (1782—1836) — польско-литовский священнослужитель XIX века, поэт и переводчик.

В 
 Савицкий, Валерий Михайлович (1930—1999) — советский и российский правовед, преподаватель.
 Савицкий, Виталий Викторович (1955—1995) — советский и российский учёный.

Г 
 Савицкий, Георгий Константинович (1887—1949) — советский художник, график.
 Савицки, Гюнтер (1932—2020) — немецкий футболист.

Д, Е 
 Савицкий, Даниил (род. 1989) — эстонский футболист, вратарь.

И 
 
 Савицкий, Игорь Витальевич (1915—1984) — советский художник, реставратор, этнограф, искусствовед, директор Музея искусств в Нукусе.
 Савицкий, Ипполит Викторович (1863—1941) — генерал-лейтенант Русской армии, участник Белого движения.

К, Л 
 Савицкий, Каспар (1552—1620) — польский иезуит, духовник Марины Мнишек.
 Савицкий, Кирилл Владимирович (род. 1995) — казахстанский хоккеист.
 
 Савицкий, Леонид Яковлевич (1911—1935) — советский шахматист.
 Савицкий, Людвиг Фёдорович (1837—1905) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны (1877—1878).

М, Н 
 Савицкий, Мельхиор Станислав (ум. 1668) — польский и белорусский учёный, поэт, воевода брестский.
 Савицкий, Мирослав (1946—2016) — польский учитель, министр образования (2004—2005).

О

П 
 Савицкий, Павел Олегович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Савицкий, Парфён Петрович (1904—1954) — белорусский историк, государственный деятель.

Р 
 Савицкий, Роман Иванович (1907—1960) — украинский пианист, педагог и музыкальный критик.

С 
 Савицкий, Семён Львович (1850—?) — русский медик и педагог.
 Савицкий, Сильвестр (1894—1954) — революционер-интернационалист, участник левого движения в Колумбии и Мексике.

Ю 
 Савицкий, Юлиан Феликсович (1915—1945) — украинский националист, диктор Львовского радио, член ОУН, вел программы Львовской радиостанции им. Евгения Коновальца (1941).
 Савицкий, Юрий Александрович (1890? — после 1922) — атаман Уссурийского казачьего войска, участник Первой мировой войны.

Я 
 
 Савицкий, Ярослав Исаакович (1882—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.



См. также 
 Сивицкий

Примечания